Amerikai Egyesült Államok
 River Point (Oregon)
 River Point (Rhode Island)